Diego Isidro de Guzmán y de la Cerda (Madrid, 2 de junio 1776-12 de diciembre 1849), XIX duque de Nájera, XVIII marqués de Aguilar de Campoo, VIII marqués de Montealegre, XIV conde de Oñate, XV conde de Paredes de Nava, IX conde de los Arcos, seis veces Grande de España, marqués de Guevara, marqués de Quintana del Marco, marqués de la Laguna de Camero Viejo, conde de Valencia de Don Juan, conde de Castañeda, conde de Treviño, X conde de Villamediana, conde de Castronuevo, conde de Campo Real, XI conde de Añover de Tormes y Conde de Villaumbrosa. Chanciller Mayor de Castilla. 

Hijo de Diego Ventura de Guzmán y Fernández de Córdoba, XVII marqués de Aguilar de Campoo y VII de Montealegre, y de María Isidra de la Cerda, XVIII duquesa de Nájera.

Fue gentilhombre de cámara de S.M, miembro del Estamento de Próceres del Reino, caballero de la Orden del Toisón de Oro, senador del Reino y caballero gran cruz de la Orden de Carlos III.

Matrimonio y descendencia 

Se casó dos veces: 
 La primera, en Valencia el día 1 de agosto de 1795, con su prima segunda María del Pilar de la Cerda y Marín de Resende (1777-1812), hija de José María de la Cerda y Cernesio, V conde de Parcent, y de María del Carmen Marín de Resende Francia y Fernández de Heredia, V condesa de Bureta. 
 La segunda con María Magdalena Tecla Caballero y Terreros (1790-1865). 

Entre los dos matrimonios tuvo 16 hijos:

 Del primer matrimonio:
 Carlos Luis de Guzmán y de la Cerda (1797-1797), fallecido en la infancia.
 Carlos Luis de Guzmán y de la Cerda (1799-1800), fallecido en la infancia.
 Carlos Luis de Guzmán y de la Cerda (1800-1800), fallecido en la infancia.
 Carlos Luis de Guzmán y de la Cerda (1801-1880), XV conde de Oñate, XX duque de Nájera, IX marqués de Montealegre, IX marqués de Quintana del Marco, X conde de Castronuevo que casó con su prima hermana María Josefa de la Cerda y Palafox. Senador vitalicio (1851-1868). Sin sucesores. Le sucedió su hermano José Rainiero.
 Isidro Zacarias de Guzmán y de la Cerda (f. en 1870), XIX marqués de Aguilar de Campoo.
 María Josefa del Pilar de Guzmán y de la Cerda, murió niña en 1803.
 Diego Tiburcio de Guzmán y de la Cerda, soltero, murió en 1820.
 José Rainiero de Guzmán y de la Cerda (1806-1891), XVI conde de Oñate, XXI duque de Nájera, VII marqués de Guevara, X marqués de Montealegre, X marqués de Quintana del Marco, XI conde de Castronuevo. Sin descendientes. Le sucedió su hermanastro Juan Bautista. 
 María del Pilar de Guzmán y de la Cerda, XIX condesa de Treviño, XXIII duquesa de Nájera (como sucesora de su hermanastro Juan Bautista).

 Del segundo matrimonio:
 Juan Bautista de Guzmán y Caballero (f. en 1895), XVII conde de Oñate, XXII duque de Nájera, XI marqués de Montealegre, XI marqués de Quintana del Marco, XVIII conde de Treviño, XII conde de Castronuevo. Sin descendientes. Le sucedió su media hermana María del Pilar de Guzmán y de la Cerda.
 Antonio de Padua de Guzmán y Caballero, X conde de Arcos.
 María Magdalena de Guzmán y Caballero, condesa de Añover de Tormes.
 María del Carmen de Guzmán y Caballero, XI condesa de Villamediana.
 Carlota Quintana de Guzmán y Caballero, VII condesa de Campo Real.
 María Matilde de Guzmán y Caballero, condesa de Castañeda.
 Adelaida de Guzmán y Caballero, condesa de Valencia de Don Juan.

Ancestros

Notas

Bibliografía 
 

Condes de Oñate
Nobles de la Comunidad de Madrid
Senadores de España del reinado de Isabel II
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Duques de España
Marqueses de Aguilar de Campoo
Condes de España
Duques de Nájera
Nacidos en Madrid